Кларк Хил има више значења:
 Кларк Хил (Јужна Каролина)
 Кларк Хил (Индијана)